Gomphus:
 Gomphus — род разнокрылых стрекоз из семейства дедок (Gomphidae);
 Гомфус () — род грибов.